Le Champ d'en-haut est une histoire de la série de bande dessinée Les Pionniers du Nouveau Monde écrite et dessinée par Jean-François Charles et publiée aux éditions Glénat en 1987.

Synopsis 
À la veille de la Guerre de Sept Ans en 1756 la Déportation des Acadiens est en cours. Benjamin, Louise, Billy et leurs amis naviguent vers le sud. Les escales sont dangereuses car les Anglais interdisent les accostages. De plus Mary et Crimbel, à bord d'un navire anglais, recherchent Benjamin accusé de crime. Dans cette situation critique les fuyards doivent choisir entre continuer la navigation vers la Louisiane et chercher une zone vierge pour s'installer. Quel que soit le choix fait, la vie est pleine de dangers.

Bande dessinée franco-belge
Bande dessinée d'aventure
Album de bande dessinée sorti en 1987
Série Glénat